Alessandro Iacobucci – calciatore italiano
 Ennio Iacobucci – fotoreporter italiano
 Michele Iacobucci – politico italiano